«Honky Tonk Women» — песня группы Rolling Stones.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Honky Tonk Women» в исполнении The Rolling Stones на 116-е место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня также находится на 116-м месте.

Кроме того, песня «Honky Tonk Women» в исполнении группы Rolling Stones входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

В 2014 году сингл группы Rolling Stones с этой песней (1969 год, London Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Участие в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 No. 8: ‘Honky Tonk Women’ — Top 100 Rolling Stones Songs на сайте Ultimate Classic Rock
 Five Good Covers: Honky Tonk Women (The Rolling Stones) на сайте Cover Me

Песни The Rolling Stones
Синглы 1969 года
Синглы Decca Records
Синглы London Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Рок-песни
Песни 1969 года
Песни, написанные Джаггером/Ричардсом
Песни, спродюсированные Джимми Миллером